Vůle může být:
 vůle (úmysl) – chtění, záměr, úmysl, snaha o dosažení nějakého cíle, zájem na jeho dosažení, výsledek rozhodování, svoboda rozhodování
 dobrá vůle, zlá vůle, žít s někým v dobré vůli (v dobrých vztazích)
 vůle (psychická vlastnost) – schopnost jednat podle vlastního úmyslu (podle vlastní vůle), schopnost se rozhodnout
poruchy vůle:
 hyperbulie – extrémně silná vůle, kterou člověk vykonává k dosažení nepřiměřených cílů
 hypobulie – chorobně oslabená vůle realizovat své cíle 

další významy
 poslední vůle – závěť
 vůle (technika) – funkční mezera mezi styčnými plochami dvou součástí, například u rozebiratelných strojních spojů - viz lícování
 Vůle lidu – ukrajinská politická strana

Externí odkazy